OTN peut désigner : 
 Oracle Technology Network
 OTN1, Odyssey TV channel
 Un code IATA
 Un objet transneptunien
 Optical Transport Network